Luis Moya ist der Name folgender Personen:

* Luis Moya (General) (José Luis Moya Regis; 1855–1911), mexikanischer General 
 Luis Moya Blanco (1904–1990), spanischer Architekt 
 Luis Rodríguez Moya (* 1960), spanischer Rallyebeifahrer

Luis Moya ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Luis Moya (Zacatecas), Ort in Zacatecas, Mexiko
 Municipio Luis Moya, Verwaltungseinheit in Zacatecas, Mexiko